Émile Chaumont ist der Name folgender Personen:

*Émile Chaumont (Geiger) (1878–1942), belgischer Geiger und Violinlehrer
Émile Chaumont (Maler) (1877–1927), französischer Maler